Satori puede referirse a:

 Satori (悟り), término japonés que designa el estado de iluminación en el budismo zen.
 Satori (覚), un tipo de yōkai del folclore japonés;
 Satori, álbum de 1971 del grupo de rock japonés Flower Travellin' Band.